El apellido Reclus hace referencia a varios artículos en Wikipedia.

Familia Reclus
Fueron una familia de Francia de origen protestante, de la que surgieron, entre los 14 hermanos que fueron, algunos destacados personajes dedicados a la práctica científica y la militancia política anarquista y socialista:

Armand Reclus. Ingeniero naval y Oficial de la Marina francesa.
Élie Reclus. Etnógrafo
Élisée Reclus. Geógrafo anarquista
Jacques Reclus. Pastor protestante
Paul Reclus. Cirujano

Lugares geográficos
Volcán Reclus, en el sur de Chile.